Литвинов (), бывш. Оберлойтенсдорф () — город на западе Чехии, в районе Мост Устецкого края. Расположен в 8 км от границы с Германией, в 40 км от города Усти-над-Лабем и в 105 км от Праги. Высота над уровнем моря составляет 338 м. Площадь — 40,7 км².

История 
Впервые упомянут в письменных источниках в 1352 году, с XIV века и до 40-х годов XX века большую часть населения составляли немцы. Сегодня город населён преимущественно чехами (90,3 %) со словацким и цыганским меньшинствами. До 90-х гг. XX века являлся важным промышленным центром, однако после раздела Чехословакии мощности тяжёлой промышленности были значительно сокращены, что негативно отражается на экономике Литвинова сегодня.

Известные уроженцы

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Устецкого края
Литвинов